Irina Maria Bara e Ekaterine Gorgodze erano le detentrici del titolo, ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Mayar Sherif e Panna Udvardy hanno sconfitto Jana Sizikova e Alison Van Uytvanck con il punteggio di 5-7, 6-4, [10-2].

Teste di serie 

  Katarzyna Piter /  Kimberley Zimmermann (semifinale)

  Tereza Mihalíková /  Greet Minnen (semifinale, ritirate)

Wildcard 

  Amina Anšba /  Marija Timofeeva (quarti di finale)

Alternate 

  Mihaela Buzărnescu /  Mai Hontama (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Liqui Moly Open 2022